Campiglione-Fenile – comune italiano del Piemonte
 Contrada Campiglione – contrada della città di Fermo